Дмитрий Борисович Воде́нников (род. 22 декабря 1968) — российский поэт, прозаик и эссеист.

Биография 
Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института.

В 2007 году в рамках фестиваля «Территория» (Политехнический, автор идеи Кирилл Серебренников) избран королём поэтов.

В разные годы был автором и ведущим программ о литературе на «Радио России» и радио «Культура»: «Записки неофита», «Своя колокольня», «Cвободный вход», «Воскресная лапша», «Поэтический минимум». 

Сотрудничает с музыкальными группами и композиторами («Пластинка мсье Ф.», «Rock’o’Co», «4`33», «Ёлочные игрушки», «Вуаеры», «Рада и Терновник»). 

Выпустил несколько дисков авторского чтения под музыку: «Воденников не для всех», «Второй диск», «Live» (концертный альбом с группой «Rock’o’Co»). 

В 2012 году у Воденникова произошло кровоизлияние в мозг из-за мальформации. После этого он перестал писать стихи.

С 2013 года колумнист издания Gazeta.ru. Эссе были опубликованы в разное время на сайтах millionaire. ru, Sovlit, Storytel, в журналах Story, «Юность», в «Учительской газете».

Своим главным стихотворением считает «Черновик», а стыдится произведения про теракт 11 сентября 2001 года из цикла «Мужчины тоже могут имитировать оргазм».

Регулярно выступает с лекциями о литературе и поэзии в Англии, Германии и городах России.

Живёт в Москве.

Библиография 
Автор пятнадцати книг стихов и прозы:
 Репейник: Стихи. — М.: Изд-во Е. Пахомовой; АРГО-РИСК, 1996. — 23 с.
 Holiday: Стихи. — СПб.: ИНАПРЕСС, 1999. — 56 с.
 Как надо жить — чтоб быть любимым. — М.: ОГИ, 2001. — 48 с. — ISBN 5-94282-014-7.
 Мужчины тоже могут имитировать оргазм. — М.: ОГИ, 2002. — 60 с. — ISBN 5-94282-084-8.
 Вкусный обед для равнодушных кошек: Стихи / Совместно со Светланой Лин. — М.: ОГИ, 2005. — 136 с. — 5-94282-326-X.
 Черновик: Стихи. — СПб.: Пушкинский фонд, 2006. — 94 с.
 Здравствуйте, я пришёл с вами попрощаться. — М.: Гаятри, 2007. — 176 с. — ISBN 978-5-9689-0115-6.
 Обещание. — М.: Эксмо, 2011. — 288 с. — ISBN 978-5-699-52058-9.
 Пальто и собака. — М.: Лайвбук, 2016. — 256 с. — ISBN 978-5-9907254-7-8.
 Воденников в прозе. — М.: АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. — 384 с.
 Небесная лиса. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 224 с. — (Азбука-поэзия)
 Сны о Чуне. — М.: АСТ, Уроки чтения, 2019. — 288 с. — ISBN 978-5-17-118543-5.
 Стихи обо всем. — Москва: Эксмо, 2020. — 224 с. — (Поэзия подарочная). — ISBN 978-5-04-107728-0
 Ключи и подсказки. 28 авторских уроков. Блокнот с заданиями для поэтов и писателей от Дмитрия Воденникова. — Бомбора, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-04-109300-6
 Приснившиеся люди. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.— 320 с. — ISBN: 978-5-17-136741-1

Стихи в антологиях 
 10/30. Стихи тридцатилетних. — М.: МК-Периодика, 2002. — 160 с. — ISBN 5-94669-034-5.
 Девять измерений. Антология новейшей русской поэзии. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 408 с. — ISBN 5-86793-299-0.
 Русские стихи 1950—2000 годов. Антология (первое приближение). В двух томах. — М.: Летний сад, 2010. — 920 с. + 896 с. — ISBN 978-5-98856-110-1 (т. 1-2)
 Книга, ради которой объединились поэты, объединить которых невозможно. — М.: Рипол Классик, 2010. — 272 с. — ISBN 978-5-386-02348-5.
 Современная поэзия от авторов. Антология современной поэзии в авторском исполнении (аудиокнига MP3). Второй выпуск. — МедиаКнига, 2010.

Эссе в сборниках 
 Статья о Марине Цветаевой в сборнике: Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. В 2 томах. — СПб.: Лимбус Пресс, 2010. — 464 с. + 792 с. — ISBN 978-5-8370-0607-4.
 Эссе «Исповедь китайского лиса-оборотня» в сборнике: Лисья Честность: [сборник рассказов] — М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. — 312 с. — ISBN 978-5-17-064927-3.

Литературные премии 
 В 1999 году книга стихов «Holiday» вошла в шорт-листы премии Андрея Белого и премии Антибукер.
 В 2003 году поэтический сборник «Мужчины тоже могут имитировать оргазм» отмечен дипломом премии «Московский счёт».
 В 2019 году Дмитрию Воденникову была присуждена премия «Книга года»-2019 в номинации «Поэзия года» за сборник стихов и поэм «Небесная лиса», выпущенный Издательской группой «Азбука-Аттикус».

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница Дмитрия Воденникова на сайте Литературного радио, аудиозаписи
 Стихи Дмитрия Воденникова на сайте www.vavilon.ru
 Сайт авторской радиопрограммы Дмитрия Воденникова «Поэтический минимум»
 Разговор с поэтом. Дмитрий Воденников о вечном. Июнь 2009
  (первый ЖЖ)
 
 
 сообщество в "ВКонтакте, " посвященное Дмитрию Воденникову
 Дмитрий Воденников о Живом Журнале
 Интервью с Дмитрием Воденниковым «Хроники пикирующего»

Источники 

Писатели России по алфавиту
Эссеисты по алфавиту
Эссеисты России
Эссеисты XXI века
Русские поэты
Поэты России XXI века
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века